La tana del Verme Bianco (The Lair of the White Worm) – romanzo di Bram Stoker del 1911
 La tana del serpente bianco (The Lair of the White Worm) –  film del 1988 diretto da Ken Russell
 The Lair of the White Worm – album dei God Dethroned del 2004